Bleed American — четвёртый студийный альбом американской альтернатив рок группы Jimmy Eat World, вышел 18 июля 2001 года. Это третий альбом продюсера Марка Тромбино. Обложку альбома сделал Уильям Эглстон.

Об альбоме 
Из опасения, что название альбома может быть неправильно воспринято, группа переименовала альбом в одноимённый релиз «Jimmy Eat World», кроме того, заглавная песня была переименована в «Salt Sweat Sugar».

28 апреля 2008 года группа переиздала альбом с добавлением бонус-треков, акустических версий, концертных версий, демоверсий и ранее неизданных треков. Оригинальное название альбома и заглавный трек «Bleed American» были восстановлены.

У альбома был критический и коммерческий успех, также он помог завоевать популярность. Bleed American был хорошо воспринят критиками и вскоре получил платину от американской ассоциации звукозаписывающих компаний, платину от канадской ассоциации звукозаписывающих компаний и серебро от британской звукозаписывающей индустрии.

Список композиций 
Все песни написаны Jimmy Eat World, за исключением «A Praise Chorus».

Подарочное издание (второй диск)

Места в чартах

Сертификации

Участники записи 
Jimmy Eat World
 Джим Эдкинс — вокал, гитара, бас-гитара на «Your House», пианино, орган на «My Sundown», колокол, арт-директор.
 Том Линтон — вокал, гитара, орган на «Hear You Me».
 Зак Линд — ударная установка.
 Рик Берч — бас-гитара, вокал.

Дополнительный персонал
 Дэви фон Болен — бэк-вокал на «A Praise Chorus».
 Уильям Эглстон — создатель обложки альбома.
 Рейчел Хэйден — бэк-вокал на «Hear You Me», «If You Don’t, Don’t», «Cautioners» и «My Sundown».
 Трэвис Келлер — хлопки на «The Authority Song».
 Джефф Клеинсмит — арт-директор, дизайнер альбома.
 Джесси Леду — дизайнер альбома.
 Боб Людвиг — звукорежиссёр.
 Дуг Мессенгер — хлопки на «The Authority Song», звукорежиссёр.
 Ариэль Ричтшад — бэк-вокал на «If You Don’t, Don’t».
 Джастин Смит — звукорежиссёр.
 Марк Тромбино — музыкальный продюсер, микширование, программирование синтезаторов, ударная установка на «Your House».
 Кристофер Рей-Макканн — фотограф.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 

Альбомы Jimmy Eat World
Альбомы DreamWorks Records
Альбомы, вошедшие в список 40 величайших эмо-альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone